

Cinema 
 The Picture of Dorian Gray – cortometraggio statunitense del 1913 diretto da Phillips Smalley
 The Picture of Dorian Gray – film statunitense del 1915 diretto da Eugene Moore
 The Picture of Dorian Gray – film statunitense del 1916 diretto da Fred W. Durrant
 Il ritratto di Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray) – film  del 1945 diretto da Albert Lewin
 The Picture of Dorian Gray - Il ritratto del male (The Picture of Dorian Gray) –  film  del 2004 diretto da David Rosenbaum
 The Picture of Dorian Gray – film del 2007 diretto da Duncan Roy

Letteratura 
 The Picture of Dorian Gray – titolo originale del romanzo Il ritratto di Dorian Gray scritto da Oscar Wilde e pubblicato nel 1890

Televisione 
 The Picture of Dorian Gray – episodio del 1953 della serie televisiva statunitense ABC Tales of Tomorrow.
 The Picture of Dorian Gray – episodio del 1961 della serie televisiva statunitense Golden Showcase.
 The Picture of Dorian Gray – episodio del 1961 della serie televisiva britannica Armchair Theatre.
 The Picture of Dorian Gray – titolo originale del film per la televisione statunitense Storia della marchesa De Sade del 1973 diretto da Glenn Jordan.
 The Picture of Dorian Gray – episodio del 1976, della serie britannica BBC Play of the Month. Diretto da John Gorrie e interpretato da John Gielgud, Jeremy Brett e Peter Firth.